Dorotea Braniborská (9. února 1420, Berlín – 19. ledna 1491, Benediktinské opatství v Rehně) byla braniborskou princeznou a sňatkem meklenburskou vévodkyní.

Život 
Dorotea se narodila jako nejmladší dcera kurfiřta Fridricha I. Braniborského a jeho manželky Alžběty, dcery vévody Fridricha Bavorského. Doroteinými bratry byli kurfiřti Fridrich II. a Albrecht III. Achilles, kteří postupně vládli Braniborsku.

V květnu 1432 se dvanáctiletá Dorotea provdala za o tři roky staršího meklenburského vévodu Jindřicha IV. Jako věno obdržela města Dömitz a Gorlosen, která dostala také jeho sestra Markéta, když se provdala do meklenburské dynastie. Markétin manžel Albrecht však zemřel krátce po svatbě. Když později mezi Braniborskem a Meklenburskem došlo ke sporu o dědictví knížectví Wenden, rodinné vazby mezi vévodou Jindřichem a kurfiřtem Fridrichem usnadnily dosažení dohody.

Dorotein manžel Jindřich IV. zemřel v roce 1477 po pětačtyřiceti letech manželství. Dorotea žila po roce 1485 jako jeptiška v klášteře Rhena, kde v roce 1491 zemřela.

Potomci 
Z manželství Dorotey a Jindřicha se narodilo sedm dětí:

 Albrecht VI. Meklenburský (1438 – před 27. dubnem 1483)
 Jan VI. Meklenburský (1439–1474)
 Magnus II. Meklenburský (1441 – 20. listopadu 1503)
 Kateřina Meklenburská (1442–1451/52)
 Anna Meklenburská (1447–1464)
 Alžběta Meklenburská (1449–1506)
 Baltazar Meklenburský (1451 – 16. března 1507)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 9. února
Narození v roce 1420
Narození v Berlíně
Úmrtí 19. ledna
Úmrtí v roce 1491
Benediktinky
Hohenzollernové
Meklenburské vévodkyně
Dynastie Meklenburských
Ženy